Als Menorquin wird bezeichnet:

 die Sprache Menorquinisch
 die Pferderasse Menorquiner (Pferd)